«Орлеан Луаре Баскет» () — французский баскетбольный клуб из города Орлеан, часто команду называют по названию города.

О клубе 
Клуб был основан в 1993 году, в лигу Pro А, вышел в 2006 году, после победы в финале лиги Pro B. Сезон 2006/2007 начал в элитном чемпионате. В 2009 году по итогам сезона занял 2-е место, тем самым обеспечив себе путевку в Евролигу 2009-10, где выступил крайне неудачно, заняв последнее место в группе.

Состав 

| 5 ||align="center" | 2 || || Chevon Troutman || align="center" | 2,02 || 33
|-
| 2/1 ||align="center" | 6 || || Kyle McAlarney || align="center" | 1,83 || 28
|-
| 1/2 ||align="center" | 8 || || Antoine Eito || align="center" | 1,86 || 27
|-
| 2 ||align="center" | 9 || || Luc Loubaki || align="center" | 1,93 || 18
|-
| 5 ||align="center" | 13 || || Abdel Kader Sylla || align="center" | 2,05 || 25
|-
| 4 ||align="center" | 15 || || Marcellus Sommerville || align="center" | 2,00 || 33
|-
| 1 ||align="center" | 22 || || Darnell Harris || align="center" | 1,83 || 28
|-
| 3 ||align="center" | 24 || || Antoine Mendy || align="center" | 1,98 || 32
|-
| 3 ||align="center" | 32 || || Крис Джозеф || align="center" | 2,01 || 26
|-
| 4 ||align="center" | 91 || || Abdoulaye Loum || align="center" | 2,10 || 24
|-
| 2/3 ||align="center" |  || || Khadim Fall (E) || align="center" | 1,95 || 20
|-
| 4 ||align="center" |  || || Kevin Hangoue (E) || align="center" | 2,01 || 18

Титулы 
 Чемпион Франции дивизион Pro B: 2006

Сезоны

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Франции
Участник баскетбольной Евролиги
Спортивные клубы Орлеана